Viral betyder "relateret til vira" (små infektiøse mikrober). Viral kan også referere til:

Viral opførsel 

Memetik opførsel ligesom en virus opførsel, fx:

 Viral marketing - anvendelsen af sociale netværk til at udbrede en marketingsbudskab
 Viralt fænomen
 Viral video - en video som hurtigt opnår høj popularitet
 Viral fest - fest der afholdes, uden at gæster indbydes personligt; gæster inviteres fra mund til mund, gennem sms, eller via sociale medier

Se også 
 Virus (flertydig)
 Virulens - et patogens mulighed for at inficere eller beskadige værten